Mooresville kan syfta på:

 Mooresville, Alabama
 Mooresville, Indiana
 Mooresville, Missouri
 Mooresville, North Carolina